Aachen je lahko: 

 Aachen, mesto v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija 
 Aachen (pokrajina), pokrajina v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija
 Hans von Aachen (1552 - 1615), nemški slikar